Shansisuchus (nombre que significa "cocodrilo de la provincia de Shansi") es un género extinto de eritrosúquido, un tipo de reptil carnívoro que vivió hace entre 245 y 220 millones de años durante el Triásico Medio Fue descrito inicialmente en 1964 por Yang Zhongjian a partir de un cráneo parcial encontrado en lo que ahora es la provincia de Shansi en China. En 1980 Cheng describió otra especie a partir de un esqueleto parcial encontrado en la Formación Ermaying (que data del Anisiense), Shaanxi, China.

Shansisuchus es único entre los primeros arcosauriformes por poseer un agujero en su cráneo llamado fenestra subnarial, justo delante de la fenestra anteorbital.

Descripción 

Shansisuchus es un eritrosúquido grande que se distingue de otros miembros de su grupo por dos características: una articulación de lengüeta en ranura entre el premaxilar y los huesos nasales del cráneo y la presencia de una fenestra subnarial. En Shansisuchus el premaxilar, un hueso que conforma la mayor parte del frente del hocico, se projecta hacia atrás en un surco en el nasal, el hueso que forma la parte superior del hocico. La fenestra subnarial se presenta entre las narinas externas (la abertura nasal) y la fenestra anteorbital, un agujero en frente de la órbita ocular. Se separa de la fenestra anteorbital por una proyección vertical del hueso maxilar. La fenestra subnarial se encuentra en unos cuantos arcosauriformes más derivados como algunos dinosaurios y pseudosuquios, pero su morfología en Shansisuchus es única.

Este depredador perteneció al exitoso grupo de reptiles conocidos como arcosauromorfos, ancestros de los primeros arcosaurios verdaderos. Aunque solo medía 2,2 metros de largo y 0,5 metros de alto, Shansisuchus era un feroz cazador con mandíbulas muy desarrolladas. Se cree que podía moverse rápidamente para su tamaño y se alimentaría de reptiles menos ágiles y de menor tamaño que existían en su ambiente.

Historia 
Shansisuchus es conocido a partir de muchos esqueletos fósiles que representan más de una docena de individuos, lo cual lo convierte en uno de los eritrosúquidos mejor conocidos. Sin embargo, todos excepto uno de los especímenes descubiertos en 2010 (un cráneo completo y 14 vértebras del condado de Jixian) están desarticulados, lo que significa que, muchos aspectos de su anatomía habían sido muy mal conocidos antes de que ese espécimen fuera descrito. Muchos especímenes habían sido hallados en una localidad fósil en Wuxiang, y otros en las localidades de Ningwu, Yushe, Jingle y Xing. Tres especies de Shansisuchus han sido nombradas: la especie tipo Shansisuchus shansisuchus, la cual es conocida de cerca de diez individuos; S. heiyuekouensis, la cual es conocida de cinco individuos; y S. kuyeheensis, que se conoce a partir de un individuo.

Filogenia 
Shansisuchus pertenece a un grupo de reptiles llamado Archosauriformes, el cual es actualmente representado por los crocodilianos y las aves pero también incluye a una gran diversidad de formas extintas que se extiende hasta el Pérmico Superior. Es un arcosauriforme basal que no está incluido en Archosauria, el grupo corona que se originó con el último ancestro común de aves y crocodilianos. Cuando Shansisuchus fue descrito originalmente, Yang lo situó en su propia familia, Shansisuchidae. En 1992 Shansisuchus fue reasignado a la familia Erythrosuchidae y se propuso que era el más cercano pariente del género Vjushkovia. Un análisis filogenético publicado en 2013 encontró que Vjushkovia estaba más cercanamente relacionado con Erythrosuchus, y que Shansisuchus estaría excluido del clado formado por Vjushkovia+Erythrosuchus, siendo el más basal de los eritrosúquidos. A continuación un cladograma basado en el análisis de 2013:

Referencias 

 C.-C. Young. 1964. The pseudosuchians in China. Palaeontologia Sinica 19:1-205
 A. R. I. Cruickshank. 1972. The proterosuchian thecodonts. En K. A. Joysey, T. S. Kemp (eds.), Studies in Vertebrate Evolution 89-119
 A. J. Charig y H.-D. Sues. 1976. Suborder Proterosuchia Broom 1906b. Handbuch der Paläoherpetologie 13:11-39
 Z. Cheng. 1980, Permo-Triassic continental deposits and vertebrate faunas of China: 5th International Gondwana Symposium, p. 65-70.
 D. J. Gower y A. G. Sennikov. 2000. Early Archosaurs from Russia. En M. J. Benton, M. A. Shishkin, D. M. Unwin y E. N. Kurochkin (eds.), The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia. Cambridge University Press, Cambridge 140-159
 X. Wu y A. Sun. 2008. Infraclass Archosauromorpha. En J. Li, X. Wu, F. Zhang (eds.), The Chinese Fossil Reptiles and their Kin 168-182

Enlaces externos 
 Shansisuchus en The Paleobiology Database

Archosauromorpha
Fósiles de Asia
Fósiles del Triásico